Фельд, Фелд () — немецкая фамилия и топоним, дословно переводится как поле.

Фамилия 
  (1919—1993) — американский физик.
  (род. 1965) — американский венчурный капиталист, предприниматель, писатель и блогер.
 Фелд, Дональд (1934—2007; более известен как ) — американский художник по костюмам, костюмер фильмов.
 Фельд, Игорь Эмильевич (1941—2007) — советский прыгун с шестом.
  (1925—2007) — чешский композитор.
  (род. 1948) — американский миллиардер.
  (род. 1966) — немецкий профессор, директор Института Вальтера Ойкена.
  (1869—1924) — австрийский либреттист, драматург и театральный режиссёр.
  (1904—1991) — чешский художник и гравёр.
  (род. 1967) — немецкий физик.
 Фелд, Марк (1947—1977; более известен как Марк Болан) — британский певец, автор песен и гитарист.
  (род. 1967) — немецкий актёр озвучивания и режиссёр дубляжа.
  (род. 1970) — немецкий дизайнер настольных игр немецкого стиля.
 Фельд, Фриц (1900—1993) — немецко-американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1942) — американский балетный хореограф.

Второе имя
  (род. 1938) — канадская музыковед, борец за права человека, тайно вывезла за 28 лет тысячи евреев из Сирии.

Вымышленные
 Дарт Фелд — главный персонаж игры The Legend of Dragoon.

Топонимы 
  — поселение в Германии, в составе города Ляйхлинген (Северный Рейн — Вестфалия, Рейниш-Бергиш).
  — поселение в Австрии, в составе коммуны Матрай-ин-Осттироль (Тироль, Лиенц).

Составные
 Фельд-ам-Зе — коммуна в Австрии (Каринтия, Филлах-Ланд).

См. также 
 Фельда
 Фельде
 Фельдт
 Фельден
 Фёльди
 Фельт
 Филд
 Вельд
  — американская развлекательная компания